Damir Skomina, árbitro esloveno de futebol
5717 Damir, asteroide
Ad Damir (distrito), no Sudão

Ver também

Desambiguação